Reidsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Reidsville (Georgia)
 Reidsville (New York)
 Reidsville (North Carolina)